Konnersreuth ist

 ein Markt im Landkreis Tirschenreuth, siehe Konnersreuth
 ein Ortsteil von Plößberg im Landkreis Tirschenreuth, siehe Konnersreuth (Plößberg)